Courbine est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de poissons :

 Argyrosomus regius
 Cynoscion acoupa (genre Cynoscion)
 Cynoscion steindachneri

Notes et références 

Nom de poisson ambigu
Perciformes (nom vernaculaire)